Сугари-но онтати (, Sugari no Ontachi) — меч, входящий в регалии императорской семьи Японии.
В отличие от легендарного меча Кусанаги-но цуруги, которого реально не существует (вероятно, он утонул в морском сражении во время войны Гэмпэй, и заменён на копию), сугари-но онтати постоянно хранится в храме Исэ (префектура Миэ), но используется только в церемонии восхождения на трон нового императора. Во время этой церемонии также используется перо красноногого ибиса.

Сугари-но онтати введён в число регалий императорской семьи императрицей Дзито (даты правления — с 1 октября 686 по 22 августа 697 года ).

См. также 
 Кусанаги-но цуруги
 Тоцука-но цуруги

Примечания

Литература 
 
 『伊勢神宮の衣食住』（矢野憲一著、東京書籍）、

Японские мечи
Мифологические мечи
Регалии японской империи